Loxosomatoides är ett släkte av bägardjur. Loxosomatoides ingår i familjen Pedicellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bägardjur
Loxosomatoides